Sillery kan syfta på:
 Sillery, Marne - en ort i departementet Marne i Frankrike
 Nicolas Brûlart de Sillery (1544-1624) - fransk statsman